Symeon ist der Name von

 Symeon der Neue Theologe (auch Symeon der Jüngere oder Symeon der Theologe; 949–1022), orthodoxer Kirchenlehrer und Dichter
 Symeon Salos von Emesa († um 550), „Narr um Christi willen“ und Heiliger
 Symeon von Durham (auch Simeon Dunelmensis; * um 1060; † 1130), englischer Chronist

Symeon Stylites ist der Name zweier spätantiker Säulenheiliger:
Symeon Stylites der Ältere (389–459) 
Symeon Stylites der Jüngere (521–592)

Siehe auch: 
 Simeon

pl:Symeon